Il Controguerra rosso è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Teramo.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino intenso
odore: vinoso
sapore: asciutto, leggermente tannico, caratteristico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Teramo  (1996/97)  908,32

Vini DOC della provincia di Teramo
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Montepulciano
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Cabernet Sauvignon
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Merlot